Karl Koller er navnet på flere personer:
 Karl Koller (oftalmolog) (eller Carl Koller, 1857–1944) - østrigsk oftalmolog (oftalmologi)
 Karl Koller (general) (1898–1951) - tysk general
 Karl Koller (fodboldspiller) (1929–2009) - østrigsk fodboldspiller